Happel ist der Familienname folgender Personen: 

 Carl Happel (1819–1914), deutscher Porträt-, Genre- und Landschaftsmaler sowie Illustrator
 Dieter Happel (1953–2012), deutscher Mathematiker
 Eberhard Werner Happel (1647–1690), deutscher Romanautor
 Ernst Happel (1925–1992), österreichischer Fußballspieler, Fußballtrainer
 Friedrich Happel (1825–1854), deutscher Maler
 Jörn Happel (* 1978), deutscher Historiker
 Karl Happel (1900–1968), deutscher Heimat- und Mundartdichter
 Lioba Happel (* 1957), deutsche Schriftstellerin
 Ludwig Happel (1907–1986), Geologe und Hochschullehrer
 Maria Happel (* 1962), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Nicola Happel (* 1992), deutsche Basketballspielerin
 Otto Happel (Theologe) (1866–1932), römisch-katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Otto Happel (* 1948), deutscher Unternehmer
 Peter Heinrich Happel (1813–1854), deutscher Maler
 Ulrich Happel (1934–1978), deutscher Fernsehjournalist
 Wigand Happel (1522–1572), deutscher Rechtswissenschaftler, Hebraist und Hochschullehrer
 Wilfried Happel (* 1965), deutscher Bühnenautor, Dramaturg und Regisseur 

Siehe auch:
 Ernst-Happel-Stadion, ein nach Ernst Happel benanntes Fußballstadion in Wien
 Habbel